Demstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Demstrup (Råby Sogn) – ejerlav, hovedgård i Råby Sogn, Randers Kommune
 Demstrup (Silkeborg Kommune) – landsby i Sjørslev Sogn

nl:Demstrup